Die Saison 2019/20 der Oberliga Schleswig-Holstein war die 73. Spielzeit der Oberliga Schleswig-Holstein und die 26. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 2. August 2019 mit dem Spiel des Aufsteigers Husumer SV gegen den SV Frisia 03 Risum-Lindholm eröffnet, die letzten Partien fanden am 7. März 2020 statt. Vom 2. Dezember 2019 bis zum 22. Februar 2020 wurde die Spielzeit durch die Winterpause unterbrochen und aufgrund der COVID-19-Pandemie am 27. April 2020 vorzeitig für beendet erklärt. Meister wurde aufgrund einer Quotientenregelung der SV Todesfelde.

Saisonabbruch und Wertung aufgrund der COVID-19-Pandemie 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie gab der SHFV am 13. März 2020 bekannt, dass der Spielbetrieb in der Oberliga Schleswig-Holstein zunächst bis einschließlich 22. März 2020 ausgesetzt werde. Im Anschluss teilte der DFB die geschlossene Entscheidung der 21 Landesverbände, den Spielbetrieb ab der Regionalliga abwärts bis auf Weiteres auszusetzen, mit. Am 27. April 2020 gab der Verband bekannt, die Spielzeit nicht über den 30. Juni 2020 hinaus verlängern zu wollen und sie somit vorzeitig zu beenden. Auf einer ordentlichen Sitzung am 9. Mai wurde eine Entscheidung über die Auf- und Abstiegsregelung der abgebrochenen sowie die Rahmenbedingungen für die Folgesaison getroffen. 

So wurde die Quotientenregelung (erzielte Punkte geteilt durch Zahl der ausgetragenen Spiele) auf der Basis der Tabellenstände vor der Unterbrechung angewandt, um zwei Aufsteiger zu bestimmen und ermittelte so den SV Todesfelde als Staffelsieger sowie den 1. FC Phönix Lübeck als -zweiten. Da jedoch Phönix Lübeck als einziger Teilnehmer um eine Regionalligalizenz angesucht hatte, war er als einziger Verein aufstiegsberechtigt. Bedingung dafür war aber die Genehmigung durch den NFV als Ausrichter der Regionalliga Nord. Ferner gab es keine Abstiege in die oder aus der Liga, weshalb sich das Teilnehmerfeld zur nächsten Spielzeit vergrößerte.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2019/20 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Schleswig-Holstein 2018/19:
 TSB Flensburg
 SV Todesfelde
 SC Weiche Flensburg 08 II
 VfB Lübeck II
 SV Eichede
 TSV Bordesholm
 Eutin 08
 Inter Türkspor Kiel
 PSV Union Neumünster
 TSV Kropp
 SV Frisia 03 Risum-Lindholm
 die Meister und Vizemeister aus den beiden Staffeln der Landesliga Schleswig-Holstein 2018/19 sowie der Tabellendritte der Staffel Holstein:
 Meister Schleswig: Husumer SV
 Meister Holstein: Oldenburger SV
 Vizemeister Schleswig: Eckernförder SV
 Vizemeister Holstein: 1. FC Phönix Lübeck
 Tabellendritter Holstein: SV Preußen Reinfeld

Abschlusstabelle

Tabelle zum Zeitpunkt der Unterbrechung

Tabelle nach Quotientenregelung 
Da die Mannschaften zum Zeitpunkt des Abbruchs unterschiedlich viele Spiele absolviert hatten, war eine Quotientenregelung zur Ermittlung der Abschlussplatzierungen nötig. Dabei wurden die Punkte durch die absolvierten Spiele geteilt. Meister wurde somit der SV Todesfelde, der allerdings nicht für die Regionalliga Nord meldete. Absteiger gab es keine.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2019
Oberliga Schleswig-Holstein 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020